Нэнси Прайс (; 3 февраля 1880 — 31 марта 1970) — британская актриса театра и кино, а также . Её актёрская карьера началась в репертуарном театре, прежде чем она перешла на лондонскую театральную сцену, немые фильмы, радиостанции, и, наконец, на телевидение. Помимо всего прочего она стала участвовать в театральных постановках и была одним из основателей «Народного театра».

Личная жизнь 
Родилась под именем Лилиан Нэнси Бах Прайс в , в графстве Стаффордшир, в Англии, в 1880 году. Была дочерью Уильяма Генри Прайса (отставного фермера) и Сары Манникс. Её мать была внучкой Сэра Генри Манникса. После обучения сначала в сельской школе, а затем в , она решила стать актрисой. 17 мая 1907 года она вышла замуж за актёра Чарльза Мода, и они были вместе вплоть до его смерти в 1943 году. У них были две дочери:  и Элизабет Мод. Джоан, Элизабет и дочь Элизабет, Дженнифер Уиппс — также были актрисами. После рождения дочерей Чарльз и Нэнси жили в деревне в Финдоне в Сассексе, в коттедже 'Аркана' в Даунсе. Она проживала в Финдоне вплоть до своей смерти в 1970 году.

Театральная карьера 
Присоединилась к театральной труппе  будучи школьницей. Труппа специализировалась на шекспировских пьесах и гастролировала по провинциальным городам. Настоящий прорыв в её карьере наступил, когда она привлекла к себе внимание Сэра Герберта Бирбома Три, который в 1902 году предложил ей роль Калипсо в постановке Стивена Филлипса Ulysses в «Театре Её Величества», в Лондоне. Данная роль актрисе принесла большой успех. В постановке Letty (1904) роль Хильды Ганнинг была переписана под актрису Артуром Уингом Пинеро. Об этой роли театральный критик Дж. Т. Грейн писал: «В в то время как остальные актёры лишь укрепили свою славу, Мисс Нэнси Прайс, исполняя роль продавщицы Хильды, только заработала себе имя. Если правильно понять персонажа, можно понять, что Мисс Прайс исполнила роль практически идеально». В 1909 году она появилась в роли Миссис Д’Акиллы в постановке  The Whip в театре «Друри-Лейн». Позже в 1911 году она присоединилась к труппе  «Pioneer Players» в , для выступления в постановке  Первые актрисы. . В марте 1912 года она выступила в роли Индии в постановке Сэра Эдуарда Элгара  в Лондонском Колизее.

В 1930 году вместе с театральным импресарио голландского происхождения Джей-Ти Грейном, Нэнси основала «Народный театр». Первым проведённым спектаклем стала постановка по мотивам произведения Ф. Энсти The Man from Blankleys в . Когда Грейн покинул труппу, Нэнси стала её почётным директором и в 1932 году театр постоянно обосновался в здании  с Нэнси в качестве заведующей. В 1941 году здание было уничтожено. В течение этого периода Нэнси вместе с English School Theatre Movement давала представления с шекспировскими постановками для детей рабочего класса.

В 1950 году, Нэнси была награждена Орденом британской империи за заслуги перед сценой. В том же году она совершила своё последнее появление на сцене в постановке Эдена Филлпоттса The Orange Orchard в the New Lindsey Theatre.

Театральные выступления

Кинокарьера 
Будучи работая в «Уэст-Энде» Нэнси дебютировала в чёрно-белом немом фильме Лионская почта. В дальнейшем она появилась ещё в восьми немых фильмах до своего первого «звукового кино» , который был записан в монозвучании в 1929 году. Последним немым фильмом с её участием стал The Price of Divorce, срежиссированный , который в итоге добавил в фильм звук и выпустил его под названием  Such is the Law.

Фильмография

Телекарьера

Библиография

Постановки 
 Whiteoaks: A Play (с Mazo de la Roche, Macmillan, 1936)
 The Orange Orchard (с Eden Phillpotts, London: Samuel French, 1951)

Поэмы 
 Hurdy-Gurdy (London : Frederick Muller, 1944)

Романы 
 Ta-mera (London : Hutchinson & Co., 1950)

Мемуары и дневники 
 Behind the Night-Light: the by-world of a child of three. Described by Joan Maude and faithfully recorded by Nancy Price (London : John Murray, 1912)
 Vagabond’s Way. Haphazard wanderings on the fells … With illustrations by A.S. Hartrick (London : John Murray, 1914)
 Shadows on the Hills, etc. On the English Lake District. With plates (London : Victor Gollancz, 1935)
 The Gull’s Way. An account of a cruise along the East Coast of England (London : Victor Gollancz, 1937)
 Nettles and Docks, etc. Essays (London : G. Allen & Unwin, 1940)
 Jack by the Hedge, etc. Sketches of country life (London : Frederick Muller, 1942)
 I had a Comrade «Buddy» On the author’s dog (London : G. Allen & Unwin, 1944)
 Tails and Tales. On dogs (London : Victor Gollancz, 1945)
 Where the Skies Unfold, etc. Essays (Birmingham : George Ronald, 1947)
 Wonder of Wings. A book about birds (London : Victor Gollancz, 1947)
 Acquainted with the Night. A book of dreams (Illustrated by Michael Rothenstein, Oxford : George Ronald, 1949)
 Bright Pinions. On parrots (Oxford : George Ronald, 1952)
 Feathered Outlaws (London & Worthing : Henry E. Walter, 1953)
 In Praise of Trees. An anthology for friends (London : Frederick Muller, 1953)
 Into an Hour-Glass. An autobiography (London : Museum Press, 1953)
 Pagan’s Progress. High days and holy days (London : Museum Press, 1954)
 The Heart of a Vagabond. On country life in Sussex (London : Museum Press, 1955)
 I watch and listen. A book mainly concerned with the courtship and song of birds (London : Bodley Head, 1957)
 Winged Builders. A book of bird lore, chiefly concerned with the nesting, building and family habits of British birds (London : George Ronald, 1959)
 Each in his own way! Personalities I have valued, selected from my album of memories … Woodcuts by William Wood (London : Frederick Muller, 1960)

Примечания

Ссылки 
 Фото Нэнси Прайс
 Little Theatre in the Adelphi 
 Нэнси играет на банджо
 Tribute to Warrior birds commissioned by Nancy Price 
 British Pathe newsreel film featuring Nancy Price 
 Photograph of Nancy Price as Mrs. D’Acquilar in The Whip 

Английские писательницы XX века
Киноактрисы Великобритании